Desa Tegaldowo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tegaldowo (administrativ by i Indonesien, lat -7,40, long 110,84), Jawa Tengah, 
 Desa Tegaldowo (administrativ by i Indonesien, lat -6,88, long 109,65), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar